(également écrit (164207) 2004 GU9) est un astéroïde Apollon découvert par LINEAR en 2004 à Socorro (704).

L'astéroïde suit une orbite en fer à cheval en coordination avec la Terre. D'autres sont dans le même cas que lui : ,  ou . 
Il mesure entre 200 et  de diamètre.

Sa distance minimale d'intersection de l'orbite terrestre est de  astronomique, soit environ .

Voir aussi

Article connexe
 Liste des planètes mineures (164001-165000)

Liens externes 
 

Astéroïde Apollon
Orbite en fer à cheval en résonance avec la Terre
Astéroïde potentiellement dangereux
Planète mineure découverte en 2004
Objet céleste découvert par LINEAR
Objet céleste découvert à l'observatoire Magdalena Ridge
Objet céleste nommé par sa désignation provisoire